Illica ima više značenja:
 Illica, Parma
 Illica, Rieti